Conny Bertil Ling, född 11 oktober 1950 i Solna, är en tidigare svensk skådespelare.

Filmografi
 – Kenneth Somelius

Externa länkar

Svenska skådespelare
Födda 1950
Män
Levande personer